Tenisový turnaj ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011 se konal ve dnech 3. – 9. října v Tokiu, hlavním městě Japonska venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 226 500 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Rafael Nadal (finále)
  Andy Murray (vítěz)
  David Ferrer (semifinále)
  Mardy Fish (semifinále)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže obdrželi divokou kartu:
  Tacuma Itó
  Gó Soeda
  Júiči Sugita

Hráči, kteří postoupili z kvalifikace:
  Marco Chiudinelli
  Matthew Ebden
  Ryan Harrison
  Dudi Sela

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= R Štěpánek
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Devvarman
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Chiudinelli
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G García-López
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= M Ebden
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Andújar
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Nišikori
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= D Ferrer
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=61
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= I Dodig
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=77

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= D Nalbandian
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= L Rosol
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Nieminen
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Bogomolov Jr.
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Baghdatis
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Murray
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= R Štěpánek
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= M Chiudinelli
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= M Ebden
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= D Ferrer
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= I Dodig
| RD2-score05-1=62
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= D Nalbandian
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Bogomolov Jr.
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Murray
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= R Štěpánek
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=63
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= D Ferrer
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= D Nalbandian
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Murray
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= D Ferrer
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= A Murray
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2='''6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Eric Butorac/  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (1. kolo)
  František Čermák /  Filip Polášek ''(finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2011